

Sigle 
 Total harmonic distorsion  – distorsione armonica totale
 Total Hi Def  – disco ottico
 Transanal haemorrhoidal dearterialisation

Codici 
 THD – codice ISO 639-3 della lingua thayore